

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Анастасян, Ашот Гамлетович (16 июля 1964 — 26 декабря 2016)
 Барцаи, Ласло (21 мая 1936 — 7 апреля 2016)
 Букавшин, Иван Александрович (3 мая 1995 — 12 января 2016)
 Буй, Йозеф (16 мая 1934 — 28 февраля 2016)
 Вуйосевич, Смилья (9 июня 1935 — 30 июля 2016)
 Гавриков, Виктор Николаевич (29 июля 1957 — 27 апреля 2016)
 Гик, Евгений Яковлевич (10 мая 1943 — 24 октября 2016)
 Даниелян, Оганес Юрьевич (3 января 1974 — 8 августа 2016)
 Дворецкий, Марк Израилевич (9 декабря 1947 — 26 сентября 2016)
 Елисеев, Юрий Михайлович (29 июля 1996 — 26 ноября 2016)
 Жуховицкий, Самуил Маркович (12 декабря 1916 — 29 октября 2016)
 Копек, Дэнни (28 февраля 1954 — 12 июня 2016)
 Камара, Элдер (7 февраля 1937 — 20 февраля 2016)
 Корчной, Виктор Львович (23 марта 1931 — 6 июня 2016)
 Мештрович, Звонимир (17 октября 1944 — 15 июня 2016)
 Мнацаканян, Эдуард Андраникович (6 декабря 1938 — 18 января 2016)
 Паунович, Драган (8 ноября 1961 — 19 мая 2016)
 Полихрониаде, Элизабета (24 апреля 1935 — 23 января 2016)
 Помар, Артуро (1 сентября 1931 — 26 мая 2016)
 Рёрль, Карл (11 ноября 1941 — 25 февраля 2016)
 Рубинетти, Хорхе (31 марта 1945 — 19 сентября 2016)
 Руденко, Валентин Фёдорович (19 февраля 1938 — 2 апреля 2016)
 Сурадираджа, Герман (14 октября 1947 — 6 июня 2016)
 Тайманов, Марк Евгеньевич (7 февраля 1926 — 28 ноября 2016) 
 Хавский, Сергей Владимирович (15 февраля 1928 — 10 августа 2016)
 Хасин, Александр Семёнович (29 апреля 1951 — 31 декабря 2016)
 Шляхтич, Галина Ивановна (6 марта 1973 — 12 октября 2016)

 
2016
Все хронологические списки